Lemă, cuvânt de origine greacă, semnifică astăzi, mai ales, un adevăr ce este în legătură cu o teoremă sau cu un corolar și care este, de regulă, un adevăr matematic sau științific de mai mică importanță sau de circulație relativ restrânsă.

Se pot distinge câteva sensuri ale cuvântului lemă, după cum urmează:

 În sensul originar al cuvântului (lemma - singular, lemmata - plural, în greaca veche), lemma semnifica un lucru primit, luat sau obținut.

 În sensul cel mai folosit astăzi, lema este o propoziție matematică preliminară sau auxiliară, care este demonstrată, acceptată și/sau utilizată pentru uzul imediat în combinații cu alte propoziții matematice, (a se vedea matematică, teoremă, corolar, propoziție, propoziție matematică, lemă în matematică, etc.).

 La grecii antici, în stadiile timpurii ale evoluției logicii (a se vedea logică), o lemă era premisa unui silogism.

 În cazul stoicilor și a stoicismului (a se vedea stoici, stoicism, Școala stoicilor) lema era o premisă majoră.

 Lema poate fi, în sfârșit, într-un sens foarte general folosit astăzi, o afirmație științifică de circulație mai redusă (Lemă în știință), ce este repetabilă, verificabilă și reproductibilă, în condiții relativ similare cu cele inițiale la care lema s-a putut aplica.

Filozofie
Logică
Terminologie științifică
Propoziții matematice
Terminologie matematică